Прецеде́нт (от  «предшествующий») — случай или событие, имевшее место в прошлом и служащее примером или основанием для последующих действий в настоящем.

 Судебный прецедент — решение суда или иного правового органа по конкретному делу, имеющее силу источника права.
 Прецедент (UML) — спецификация последовательности действий при проектировании программных систем.
 Обучение по прецедентам — автоматическое построение алгоритмов принятия решений, классификации или прогнозирования на основе эмпирических данных, см. также машинное обучение и интеллектуальный анализ данных.